CGI steht für:
 Computer Generated Imagery, mittels 3D-Computergrafik erzeugte Bilder im Bereich der Filmproduktion
 Cell Global Identity in der Mobilfunktechnik
 Charged Gasoline Injection, englisch für aufgeladene Benzin-Direkteinspritzung von Mercedes
 Common Gateway Interface, Technik im Bereich der Webserver
 Compacted Graphite Iron (deutsch Gusseisen mit Vermiculargraphit), Werkstoff für den Maschinenbau, insbesondere Motorenbau
 Computer Graphics Interface, standardisierte Schnittstelle zur geräte- und programmiersprachenunabhängigen Ansteuerung von Grafikgeräten
 Clinical Global Impression, Skala zur Einschätzung des Schweregrades psychischer Erkrankung und Veränderung im Behandlungsverlauf, siehe Angststörung #Geeignete Fragebögen

Firmen und Organisationen:
 CGI (Unternehmen), kanadische IT-Beratungsgesellschaft
 Clinton Global Initiative, Aktion der Clinton Foundation zur Bekämpfung von Aids
 Columbia Games Inc., amerikanischer Spieleverlag
 Commerz Real Investmentgesellschaft, früher Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft, Kapitalanlagegesellschaft für Immobilienfonds
 United States Coast Guard Intelligence, Nachrichtendienst der US-Küstenwache
 AtlasJet (ICAO-Code), russische Charterfluggesellschaft
 Cape Girardeau Regional Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

Abkürzung